Miejscowości w Słowenii
 Koritno (gmina Brežice)
 Koritno (gmina Majšperk)
 Koritno (gmina Oplotnica)
 Koritno – wieś w gminie Bled